Stora kan avse:
Stora (företag) – en världsledande skogsindustrikoncern
Stórá – ett antal vattendrag på Färöarna